Osoby o tym nazwisku:
 Diane Hegarty – amerykańska satanistka
 Séamus Hegarty – rzymskokatolicki duchowny